Wu Shuang Pu (無雙譜; Tabela Niezrównanych Bohaterów) to książka z 1694 r. zawierająca drzeworyty malarza Jin Shi (金史, ok. 1625-1695), imię grzecznościowe Jin Guliang (金古良).  Ta książka zawiera biografie i wyimaginowane portrety 40 wybitnych Chińczyków od dynastii Han do dynastii Song, każdy z nich opatrzony stosownym wierszem. Ilustracje do książki były szeroko rozpowszechniane, szczególnie przy dekoracji przedmiotów porcelanowych. Jin opracował książkę razem z Zhu Gui (朱圭).    Jin powiada w swojej książce iż ci bohaterowie są niezrównani...

Dołączone biografie

Przypisy 

Chińscy wynalazcy
Historycy epoki Han
Starożytni podróżnicy i odkrywcy
Cesarze Chin